Robert K. Merton, američki sociolog
 Robert C. Merton, američki ekonomist, sin Roberta K. Mertona